Гайбах:

 Гайбах — небольшое поселение в трёх километрах от города Фольках, ныне район Фолькаха.
 Гайбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.